Стефан III (король Угорщини)
 Стефан III Великий